Мартин Шин (; Дејтон, 3. август 1940) амерички је глумац.

Филмографија 

|-
| 1970. || Квака 22 || -{Catch-22}- || || 
|-
| 1975. || Девојчица која живи доле низ улицу || -{The Little Girl Who Lives Down the Lane}- || || 
|-
| 1976. || Касандрин мост || -{The Cassandra Crossing}- || || 
|-
| 1979. || Апокалипса данас || -{Apocalypse Now}- || капетан Вилард ||
|-
| 1980. || Коначно одбројавање || -{The Final Countdown}- || ||
|-
| 1982. || Ганди || -{Gandhi}- || || 
|-
| 1983. || Зона мртвих || -{The Dead Zone}- || Грег Стилсон || 
|-
| 1984. || Потпаљивачица || -{Firestarter}- || капетан Џејмс Холистер || 
|-
| 1987. || Вол стрит || -{Wall Street}- || Карл Фокс || 
|-
| 1993. || Усијане главе! 2 || -{Hot Shots! Part Deux}- || капетан Вилард || камео улога
|-
| 2002. || Ухвати ме ако можеш || -{Catch Me If You Can}- || Роџер Стронг || 
|-
| 2006. || Двострука игра || -{The Departed}- || Оливер Квинан ||
|-
| 2012. || Чудесни Спајдермен || -{The Amazing Spider-Man}- || Бен Паркер ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1940.
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Еми
Шин